Por Lido pode estar à procura de:
 Lido (Veneza) - uma ilha de Veneza
 Lido (Rio de Janeiro) - praça da cidade do Rio de Janeiro
 Em geografia, Lido é o mesmo que cordão litoral
 Lido é um termo em inglês britânico para piscina pública externa e área circundante com instalações, ou uma seção desenvolvida ao lado de uma praia ou em um navio de cruzeiro (deck lido) onde as pessoas podem nadar e descansar. Por exemplo Complexo Balnear do Lido em Madeira.
Desambiguação